Fanjano ima više značenja:
 Fanjano (Benevento)
 Fanjano (Bolonja)
 Fanjano (Milano)
 Fanjano (Verona)